Lincoln Park Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lincoln Park Historic District (Kalifornien), ID-Nr. 03001347
 Lincoln Park Historic District (New Jersey), ID-Nr. 84002646
 Lincoln Park Historic District (New Mexico), ID-Nr. 79001550